Аве́рса  () — город в Италии, расположен в регионе Кампания, подчинён административному центру Казерта.

Население составляет 52.365 человек (на 2007 г.), плотность населения составляет 5998,28 чел./км². Занимает площадь 8,73 км². Почтовый индекс — 81031 . Телефонный код — 081.

Покровителем города считается апостол Павел. Праздник города ежегодно празднуется 25 января.

История 
В 1030 г. герцог Неаполитанский Сергий IV пожаловал предводителю норманнов Райнульфу руку своей сестры и графство Аверса, каковое стало первым норманнским графством в Южной Италии. В дальнейшем, благодаря дипломатическим усилиям Роберта Гвискара здесь появилась епископская кафедра Римско-католической церкви. Одним из первых епископов был Гуитмонд — последовательный оппонент Беренгара Турского.

В 1134 (окончательно в 1157) г. графство вошло в состав Сицилийского королевства.

Города-побратимы 
  Пратола-Серра, Италия (2010)
  Алифе, Италия (2010)

Графы Аверсы из династии Дренго 
 Райнульф I (1030—1045)
 Асклетин (1045—1045), племянник Райнульфа I
 Райнульф II Тринканокт (1045—1048), племянник Райнульфа I
 Герман (Гульельмо) (1048—1049), сын Райнульфа II
 Рикардо I «Волк из Абруццо» (1049—1078), брат Асклетина
 Джордано I (1078—1091), сын Рикардо I
 Рикардо II (1091—1105/6), сын Джордано I
 Роберто I (1105/6—1120), сын Джордано I
 Рикардо III (1120—1120), сын Роберто I
 Джордано II (1120—1127), сын Джордано I
 Роберто II (1127—1134, 1137—1139, 1155—1157), сын Джордано II

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт города Аверса 
 

Города Италии
Аверса